Российский лес:

 Российский лес — ежегодная премия, присуждаемая Министерством природных ресурсов Российской Федерации за достижения в области лесного хозяйства и лесной промышленности.
 Российский лес — проект партии Единая Россия.
 «Российский лес» — ежегодная международная выставка-ярмарка, проходящая в Вологде.